Peanuts ( für Erdnüsse) bezeichnet:
 Peanuts, Unwort des Jahres Deutschlands 1994
 Die Peanuts, Comicserie
 The Peanuts, japanisches Gesangsduo
 Bielefeld Peanuts, ehemaliges deutsches Softballteam

Peanuts ist der Künstlername folgender Personen:
 Peanuts Holland (1910–1979), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Peanuts Hucko (1918–2003), US-amerikanischer Jazzklarinettist und -Saxophonist

Siehe auch:

 Peanut
 Peanut Island
 Peanuts – Die Bank zahlt alles, deutscher Film
 Die Peanuts – Der Film, US-amerikanischer Film